Гурдо́н, Ґурдон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 140 км на схід від Марселя, 24 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 165 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 412,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Гурдон 
 Гурдон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гурдон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи
Французька Рив'єра